ACAC est un sigle pouvant signifier :
 accord commercial anti-contrefaçon ;
 AVIC1 Commercial Aircraft ;
 American Council for Accredited Certification ;
  Accreditation and Conformity Assessment Consulting.

AcAc (parfois aussi noté acac) est une abréviation pouvant signifier :
 Acétylacétone (), ou pentane-2,4-dione, dont l'anion acétylacétonate , également noté acac, est la base conjuguée et aussi un ligand bidenté d'intérêt en chimie organométallique. Il est lié au cation sodium en solution aqueuse et peut être isolé sous la forme d'acétylacétonate de sodium (), un solide blanc soluble dans l'eau. L'acétylacétonate de sodium est parfois aussi considéré comme un sel de l'acide acétylacétonique.